De Oberliga Hamburg 2010/11 was het 66ste voetbalkampioenschap van de Oberliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Oberliga vormde de vijfde klasse in het Duitse voetbalsysteem, onder de Regionalliga Nord. De competitie werd gespeeld van 30 juli 2010 tot 27 mei 2011. 

FC St. Pauli werd kampioen en promoveerde naar de Regionalliga Nord.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2010/11